Il existe de nombreuses routes départementales 1, ou RD 1, en France, dont :
 la RD 1 des Alpes-de-Haute-Provence ;
 la RD 1 de l'Aisne ;
 la RD 1 du Doubs ;
 la RD 1 du Finistère ;
 la RD 1 de la Gironde ;
 la RD 1 de la Guadeloupe ;
 la RD 1 de la Haute-Garonne ;
 la RD 1 des Hautes-Pyrénées ;
 la RD 1 de la Haute-Vienne ;
 la RD 1 du Morbihan ;
 la RD 1 de la Moselle ;
 la RD 1 des Pyrénées-Atlantiques ;
 la RD 1 du Var ;
 la RD 1 du Val-de-Marne ;
 la RD 1 de Mayotte

Voir aussi 
 Route départementale 1bis (Haut-Rhin)
 Réseau routier départemental de France

001